Григорий Харламов:
 Харламов, Григорий Алексеевич (1907—1986) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Харламов, Григорий Иванович (1908—1952) — инструктор-лётчик, майор, Герой Советского Союза.